

Кантрі-Клаб-Гіллс — місто, штат Іллінойс
 Кантрі-Клаб-Гіллс — місто, штат Міссурі